Als Baureihe 07 wurden bzw. werden bei der Bulgarischen Staatsbahn Balgarski Darschawni Schelesnizi (BDŽ) folgende Triebfahrzeuge bezeichnet:

 von 1941 bis 1942 Schnellzugdampflokomotiven der späteren BDŽ-Baureihe 05
 von 1942 bis 1945 von den jugoslawischen Staatsbahnen erbeutete Schnellzugdampflokomotiven der Reihe SDŽ 121 bis 126
 ab 1971 gelieferte Diesellokomotiven, siehe DR-Baureihe 130#Baugleiche Maschinen in anderen Ländern